Джаррелл Миллер (; род. 15 июля 1988, Бруклин, Нью-Йорк, США) — непобеждённый американский боксёр-профессионал и кикбоксер, выступающий в тяжёлой весовой категории.
Среди профессионалов бывший обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBA (2018—2019), чемпион Северной Америки по версиям WBA-NABA (2016—2017, 2018—2019) и WBO NABO (2016—2017) в тяжёлом весе.

Лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 4-я (ноябрь 2018) и являлся 2-м (после Деонтея Уайлдера) среди американских боксёров в тяжёлой весовой категории, а по рейтингам основных международных боксёрских организаций занимал 3-ю строчку рейтинга WBO, 4-ю строку рейтинга WBA и 10-ю строку рейтинга The Ring, — уверенно входя в ТОП-10 лучших тяжеловесов всего мира.

Биография 
Миллер родился и вырос в Бруклине, Нью-Йорк. В возрасте 14 лет он начал заниматься тайским боксом, чтобы суметь постоять за себя в уличных драках. Любительским боксом он начал заниматься в возрасте 16 лет. В юности кумирами Миллера были такие боксёры как: Майк Тайсон и Риддик Боу.

Кикбоксинг 
Кикбоксингом Миллер начал заниматься в возрасте 15 лет, и уже через три года в 2006 году — в возрасте 18 лет он стал профессиональным кикбоксером. Путешествуя по всей территории Соединенных Штатов Америки и Европы под именем Джаррелл «Король» Миллер он обеспечил себе рекорд 18-0, и считался непобедимым кикбоксером.

Но потом в рамках турниров по кикбоксингу он дважды встречался с известным хорватским бойцом смешанных единоборств (MMA) Мирко Филиповичем («Кро Коп») и в обоих боях проиграл единогласным решением судей — 15 марта 2013 года в 1/4 финала турнира  и в попытке реванша 21 июня 2014 года на турнире .

В 2014 году Миллер был временно отстранен на девять месяцев  (CSAC), после того как в образце мочи, которую он сдал как допинг-пробу на турнире Glory 17: Los Angeles, был найден запрещённый стимулирующий препарат .

Бокс

Любительская карьера 
В любительском боксе, в 2007 году он вышел в финал местного Нью-Йоркского отборочного турнира «Золотые перчатки», где он по очкам (1:4) проиграл американской звезде бокса Тору Хеймеру. Миллер имел любительский рекорд 10-1, с 7-ю победами нокаутом.

У Миллера была короткая карьера в любительском боксе, так как он уже с 2006 года начал карьеру профессионального кикбоксера. Но он восполнил недостающий опыт, работая в качестве спарринг-партнера у таких чемпионов как Владимир и Виталий Кличко, Тайсон Фьюри и других.

Профессиональная карьера 
18 июля 2009 года Миллер начал карьеру профессионального боксёра, победив техническим нокаутом в 1-м же раунде своего соотечественника Дариуса Уитсона (1-1).

19 января 2013 года встретился с Джойем Давейко. По ходу боя Миллер был оштрафован на 2 очка за толкания. Бой продлился отведенные 4 раунда и закончился ничьей, на картах всех судей был одинаковый счет (37-37).

Миллер неоднократно приезжал в тренировочный лагерь боксёров братьев Кличко, в качестве спарринг-партнёра помогая готовиться к боям Владимиру Кличко. А в октябре 2015 года в интервью Boxingtalk.com заявил, что его целью является бой с лидером супертяжелого дивизиона украинцем Владимиром Кличко: «Когда я впервые спарринговал с Владимиром Кличко, у меня за плечами было всего два профессиональных поединка. А когда мы спарринговали в последний раз, я должен был пробыть в его тренировочном лагере четыре недели, но за две недели я так сильно его избил, что меня отправили домой. Владимир Кличко — чемпион в ринге и за его пределами, и я восхищаюсь его отношением к боксу. Но я хотел бы его нокаутировать».

23 октября 2015 года Миллер встретился в бою с перспективным 27-летним узбекистанским боксёром Ахрором Муралимовым (16-1, 13 КО), которого Миллер победил нокаутом в 3-ем раунде.

22 января 2016 года состоялся бой Миллера за титул временного чемпиона Северной Америки по версии WBA-NABA с 28-летним соотечественником Донованом Деннисом (12-2, 10 КО), которого Миллер победил техническим нокаутом в 7-ом раунде.

27 мая 2016 года состоялся бой Миллера за титул чемпиона Северной Америки по версии WBO-NABO с 37-летним соотечественником Ником Гивасом (12-3-2, 9 КО), которого Миллер победил техническим нокаутом в 2-ом раунде, четырежды отправив Гиваса в нокдаун.

Бой с Джеральдом Вашингтоном 
29 июля 2017 года встретился с Джеральдом Вашингтоном. Вашингтон очень хорошо начал 1 раунд, много двигаясь и работая джебом, но уже в конце первой трехминутки Миллер стал успешно сокращать дистанцию и доставать своего оппонента ударами в голову и по корпусу. Со 2-го раунда в ринге началось медленное, но методичное избиение Джеральда Вашингтона, которое ему удалось прекратить только в начале шестой трехминутки, когда он провел целую серию хороших, точных ударов в голову Миллера. Впрочем, уже в конце этого раунда Джаррелл Миллер едва не завершил бой досрочно — от нокаута Вашингтона спас гонг. Седьмой и восьмой раунды также прошли при полном доминировании Джаррелла Миллера, и сразу же по окончании восьмой трехминутки секунданты Вашингтона сняли его с боя — отказом от продолжения боя.

Бой с Мариушем Вахом 
Вах неплохо провел первый раунд, однако в последующих раундах в ринге доминировал его более молодой оппонент, хотя Мариуш иногда неплохо огрызался. Неторопливое течение боя оживлялось довольно интересными разменами на ближней дистанции.

Миллер действовал бесхитростно, налегая на размашистые боковые и стараясь пробить апперкот правой, но так ни разу и не потряс Ваха. Стойкий польский «Викинг» не собирался уступать, пытаясь отвечать на прямолинейные атаки Миллера и наверняка достоял бы до конца поединка, но в шестом раунде поляк сломал правую руку, и врач предлагал остановить бой ещё до начала восьмого раунда.

«Я не могу использовать мою правую руку, я не могу использовать мою правую руку», — повторял Вах в своем углу после седьмого раунда.

Впрочем, Ваху дали ещё один шанс, но уже в девятом раунде рефери принял решение остановить бой, в котором у поляка уже не оставалось шансов на победу.

Бой с Жоаном Дюопа

Бой с Томашем Адамеком

Бой с Богданом Дину 
17 ноября 2018 года встретился с № 9 рейтинга WBA, 32-летним непобеждённым румыном Богданом Дину (18-0, 14 KO). В первых двух раундах Дину имел преимущество, он успешно работал с дистанции и использовал джеб. В конце первого раунда румын даже смог потрясти Миллера точным правым через руку. Миллер же работал в своём привычным стиле, оказывая постоянное давление и сделав ставку на удары по корпусу, что вместе с усталостью Дину, вскоре начало приносить свои плоды. В третьем раунде Дину фактически оказался в нокдауне после левого хука в печень, однако рефери посчитал, что удар нанесён ниже пояса и не открыл счёт. Но уже следующий раунд стал последним. Сначала Миллер отправил соперника в нокдаун многоударной комбинацией, а затем сделал это ещё раз. На второй раз Дину уже не сумел подняться до окончания отсчёта, и рефери зафиксировал нокаут.

Отменённый чемпионский бой с Энтони Джошуа 
В середине февраля 2019 года было официально объявлено о том что 1 июня британец Энтони Джошуа (22-0) проведёт защиту своего титула чемпиона мира по нескольким версиям в бою против американца Джаррелла Миллера в Нью-Йорке, на знаменитой арене Мэдисон Сквер Гарден. Но в середине апреля 2019 года стало известно, что Джаррелл Миллер провалил несколько контрольных допинг-тестов подряд, и ему было отказано в выдаче боксёрской лицензии, из-за чего он перестал быть соперником против чемпиона мира Энтони Джошуа.

Сопромоутерское соглашение с компанией Top Rank 
23 января 2020 года стало известно, что Джаррелл Миллер и его промоутеры Дмитрий Салита и Грэг Коэн наконец подписали сопромоутерское соглашение с компанией Top Rank, переговоры с которой шли всю осень 2019 года. И теперь Джаррелл Миллер ожидает организацию крупных боёв используя возможности компании Top Rank.

9 июля 2020 года он должен был выйти на бой с соотечественником Джерри Форрестом (26-3) в шоу компании Top Rank, но в конце июня 2020 года стало известно, что Джаррелл Миллер в очередной раз провалил контрольный допинг-тест, за что получит очередной срок дисквалификации.

Возвращение в бокс после отстранения 
Слухи о возвращении Миллера начали всплывать весной 2022 года, так же известно, что в марте он активно помогал готовиться Тайсону Фьюри к защите пояса против Диллиона Уайта. Изначально планировалось что Миллер выступит 25 июня 2022 года на стриминге Triller. Не исключено, что планы бойца изменились после того, как стало известно о финансовых проблемах серии Triller Fight Club.

Бой с Ариэлем Бракамонте 
23 июня 2022 года Миллер наконец-то вернулся на ринг в Буэнос - Айресе против местного джорнимэна Ариэля Эстебана Бракамонте 11-7, (6 КО). Его невероятные 155 кг на взвешивании сказались — Миллер не смог удосрочить местного гейткипера. Миллер выглядел медленным, сказывался налёт ржавчины. Андердог записал в свой актив стартовые раунды, но затем американец немного прогрелся — уверенно взял 3-й раунд, но зачем-то ударил ниже пояса в 4-м. 

Во второй половине американец уже более-менее напоминал себя прежнего и даже был близок к досрочной победе в 9-м раунде — потряс аргентинца, тот практически перестал отвечать. Бой прошёл всю дистанцию и завершился справедливым решением от судей: трижды 97-92.

Бой с Дереком Карденасом 
Перед боем пройдя стандартную проверку на допинг, вернул лицензию и возможность отбоксировать в США;

23 июля 2022 года вышел на ринг в США (штат Теннеси) нокаутировав ударом в корпус мексиканского джорнимена Дерека Карденаса 8-10, (7 КО). Бой был остановлен в 4 раунде после  Стоит отметить что на взвешивании перед боем Миллер показал 148,8 кг;

Первый отменённый поединок в Казахстане 
3 октября в Алма-Ате Миллер должен был провести бой против ганца Эбенезера Тете 20-1, (17 КО), и в случае победы и отсутствия травм уже в ноябре планировалась организовать поединок в Австралии против известного австралийского боксера Лукаса Брауна. Но бой отменился. Причина отмены шоу — солидное количество боксёров из России, которые должны были выйти в ринг, но не смогут прибыть в Казахстан вовремя из-за объявленной в РФ мобилизации.

Отмененный бой в Танзании 
4 ноября в Дар-эс-Саламе (Танзания) планировалось провести бой Джарреда Миллер против местного джорнимэна Авада Тамима 15-5, (10 КО), но бой как и весь вечер отменился.

Второй отмененный поединок в Казахстане 
16 декабря в Астане Миллер должен был выйти на ринг против аргентинца Максимиллиано Алехандро Соузы 11-2, (5 КО), но и этот поединок был отменен.

Бой с Лукасом Брауном в ОАЭ 
18 марта в Дубае (ОАЭ) после череды отмен боев Джаррелл Миллер (25-0-1, 21 КО) вышел на ринг с Лукасом Брауном (31-3, 27 КО). Об этом поединке говорили ещё в августе прошлого года в Лондоне. Бой состоялся в рамках первого международного турнира промоушина Hardcore Boxing. После осторожного первого раунда оба боксера приступили к обмену медленными, но мощными ударами, практически на думая о защите, и в итоге Миллер оказался крепче и в шестом раунде отправил Брауна в нокдаун, а затем после еще одной успешной атаки рефери остановил поединок, а секунданты Брауна выбросили полотенце.

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Джаррелл Миллер — страница на сайте vRINGe.com

Боксёры США
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Боксёры-проспекты